Флаг городского округа Ве́рхний Таги́л является официальным символом муниципального образования «Городской округ Верхний Тагил» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 января 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3773.

Флаг составлен на основании герба городского округа Верхний Тагил, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, социально-экономические и иные местные традиции.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух равных вертикальных полос — красной и синей; поверх границы полос помещено изображение фигур герба городского округа (кольцо солнечных лучей, скрещённые молоты и столб из „беличьих шкурок“), выполненные жёлтым и белым цветами. Оборотная сторона полотнища аналогична лицевой».

Обоснование символики 
Молоты служат символами Верхнетагильского железоделательного завода, посёлок которого дал начало современному городу.

Кольцо из солнечных лучей и «беличьи шкурки» введены как знаки наличия на территории округа Верхнетагильской ГРЭС: солнечное кольцо — символ энергии, «шкурки» — как схематическое изображение изоляторов.

Рассечение полотнища служит знаком преобразования холодной воды в горячую, а также близости к географической границе Европы и Азии.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением молота
Флаги с изображением шкуры животного